José Luis Martín puede referirse a:

José Luis Martín Zabala, historietista y director editorial español.
José Luis Martín Vigil, sacerdote y novelista español.
José Luis Martín Descalzo, sacerdote, periodista y escritor español.
José Luis Martín Rodríguez, historiador español.
José Luis Martín Mena, historietista español.
José Luis Martín Prieto, periodista español.
Jose Luis Martín (guitarrista): guitarrista de rock y heavy español.